XDS est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Xerox Data Systems, anciennement Scientific Data Systems, compagnie informatique rachetée par Xerox ;
 XDS, un logiciel de traitement d'images de diffraction de rayons X utilisé en cristallographie ;
 XDS - Cross Enterprise Document Sharing : un système défini par IHE pour partager des documents cliniques entre des organisations médicales (hôpitaux, laboratoires, etc.) ;
 XDS-I - Cross Enterprise Document Sharing for Imaging : identique à XDS, mais dédié à l'imagerie médicale DICOM.